Алексей Васильевич Капнист (ок. 1796 — 4 апреля 1869) — малороссийский дворянин, подполковник Воронежского пехотного полка (1825), привлекавшийся к следствию по делу декабристов; миргородский уездный предводитель дворянства.

Биография 
Происходил из дворян Екатеринославской губернии. Отец — полтавский губернский предводитель дворянства писатель Василий Васильевич Капнист, мать — Александра Алексеевна, урождённая Дьякова (сестра Марии Львовой и Дарьи Державиной).

В службу вступил в лейб-гвардии Измайловский полк подпрапорщиком — 3 октября 1814 года, 5 сентября 1816 — портупей-прапорщик, 23 февраля 1817 — прапорщик, 6 июня 1818 — подпоручик, 3 января 1820 — поручик. В 1821 году назначен адъютантом Н. Н. Раевского. 2 апреля 1822 — штабс-капитан, 18 марта 1824 — капитан, подполковник Воронежского пехотного полка с 29 апреля 1825 года.

Член Союза благоденствия с 1820 года. Вместе с братом Семёном был участником диспутов о будущих путях развития России, которые проходили в имении отца в Обуховке и были посещаемы Пестелем и Муравьёвым-Апостолом. Михаил Бестужев-Рюмин предлагал ему вступить в Южное общество, на что Капнист ответил отказом.

Приказ об аресте по делу декабристов от 30 декабря 1825 года, арестован в Киеве 14 января 1826 года и с фельдъегерем и в сопровождении адъютанта генерала Красовского, Е. П. Врангеля, 19 января был доставлен в Санкт-Петербург на главную гауптвахту, на следующий день заключён в Петропавловскую крепость.

Во время следствия Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьёв-Апостол показали, что с 1821 года Капнист изменил образ мыслей и никто с ним по поводу тайного общества связей не поддерживал. Сестра Софья Васильевна писала в своих воспоминаниях:

15 апреля 1826 года Высочайше повелено освободить, арест зачислен в наказание. Софья Васильевна сообщила, через два дня после освобождения брата он встретился с Николаем I, который спросил: «Что, Капнист, не правда ли, что здесь лучше, чем там?»

Уволен от службы — 18 марта 1827 года. Почетный надзиратель Миргородского уездного училища (1833), миргородский уездный предводитель дворянства (1829—1835, 1841—1844). В 1836 году открыл в Обуховке школу для крестьянских детей. Коллежский советник (1856). Автор «Записки естественного и гражданского быта русского народа», которая была посвящена проблеме закрепощения в Малороссии.

Скончался от катара желудка в апреле 1869 года в Висбадане, прах его был перевезен в Россию.

Семья 

Жена (с 1833 года) — Ульяна Дмитриевна Белуха-Кохановская, унаследовала от дяди усадьбу в селе Михайловка Лебединского уезда. По словам сестры Капниста, «он женился в прекрасном семействе, на единственной дочери Д. П. Белухи-Кохановского, бог наградил его нежным достойным другом, добрыми детьми и прекрасным состоянием». Супруги имели детей (с 15 января 1876 носили титул графов):
 Дмитрий (1837—1904) — тайный советник.
 Василий (1838—1910) — гофмейстер; женат на княжне Варваре Васильевне Репниной.
 Пётр (1839—1904) — тайный советник, сенатор; женат на графине Надежде Алексеевне Стенбок-Фермор.
 Павел (1842—1904) — тайный советник, сенатор; женат на Эмилии Алексеевне Лопухиной. Их сыновья — Алексей и Дмитрий Капнисты.
 Александра (1845—1920) — супруга Бориса Николаевича Чичерина (1828—1904); С. А. Толстая указывала, что они «потеряли свою единственную дочь», на самом деле у них было трое детей, умерших в малолетстве; в том числе сын Алексей (14 апреля — 6 июня 1874).
 Мария (1848—1925) — вторая супруга камергера Василия Аркадьевича Кочубея (1826—1897). Один из их сыновей — депутат Василий Кочубей. Её стараниями была открыта женская гимназия в Ялте. Была почетным гражданином этого города.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Капнист Алексей Васильевич на сайте «Хронос»
 Черейский Л. А. Черейский. КАПНИСТ Алексей Васильевич // Пушкин и его окружение / АН СССР. Отд. лит. и яз. Пушкин. комис. Отв. ред. В. Э. Вацуро. — 2-е изд., доп. и перераб. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. — С. 180.
 

Миргородские уездные предводители дворянства
Алексей Васильевич
Привлечённые к следствию по делу декабристов